Gypsum (Colorado) ;
 Gypsum (Kansas) ;
 Gypsum (Ohio) ;

Voir aussi 

 Gypse

Homonymie de localités aux États-Unis